

Savas, commune française de l'Ardèche
 Savas, ancienne commune française de l'Isère
 Savas-Mépin, commune française de l'Isère

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France